Calcis puede referirse a:

 Calcis, ciudad griega de Eubea.
 Calcis, antigua ciudad griega de Etolia.
 Calcis, antigua ciudad griega de Élide.
 Calcis, antigua ciudad de Eólida.
 Chalcis ad Belum, (Qinnasrin), Hâdhir Qinnasrîn, en Siria, centro de la "Tebaida siria".
 El río Calcis, pequeño río que pasaba cerca de la población de Calcis de Élide. 
 La ninfa Calcis, un personaje de la mitología griega.